Fairley ist der Familienname folgender Personen:

 Barker Fairley (1887–1986), britisch-kanadischer Maler und Schriftsteller
 Margaret Fairley (1885–1968), kanadische Schriftstellerin, Pädagogin und politische Aktivistin
 Michelle Fairley (* 1964), nordirische Schauspielerin
 Nick Fairley (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Neil Hamilton Fairley (1891–1966), australischer Mediziner